Увеличительное стекло:

 Лупа
 Линза
 Увеличительное стекло — мультипликационный фильм.